Phillips megye (Arkansas)
Phillips megye (Colorado)
Phillips megye (Kansas)
Phillips megye (Montana)